Белозериха — название населённых пунктов:

Россия 
 Белозериха — деревня в Раменском районе Московской области.
 Белозериха — село в Лысковском районе Нижегородской области.